Alcott est un nom d’origine anglo-américain, et d'étymologie incertaine.

Il est plus ou moins à rattacher des noms , etc., voire … Ainsi, certaines personnalités auraient plus ou moins des ancêtres écossaises et scotts.

Patronyme 

 (Abigail) May Alcott Nieriker (1840-1879), artiste américaine et sœur cadette de Louisa May Alcott ; 
 Amos Bronson Alcott (1799-1888), professeur, écrivain et philosophe américain et père de Louisa May Alcott ;
 Chemmy Alcott (née en 1982), skieuse alpine britannique ;
 John Alcott (1931-1986), directeur de photographie anglais, ami de Kubrick ;
 Louisa Alcott (ou Louisa May Alcott) (1832-1888), romancière américaine, auteur des Quatre Filles du docteur March ;
 Todd Alcott (né en 1961), acteur et réalisateur américain ;
 William Andrus Alcott (1798-1859), pédagogue américain.

Voir aussi 
 Alcott, cratère situé sur Venus